Jan Olof Daniel Richardsson (ur. 15 marca 1982 w Hudiksvall) – szwedzki biegacz narciarski, trzykrotny medalista olimpijski i trzykrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Daniel Richardsson pojawił się 29 grudnia 2001 roku podczas zawodów FIS Race  w szwedzkiej miejscowości Garphyttan, gdzie zajął 46. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W styczniu 2002 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie zajął 28. miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną oraz 33. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 21 lutego 2004 roku w Umeå, zajmując 65. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 5 marca 2006 roku w Mora, gdzie był trzynasty na dystansie 90 km stylem klasycznym. Były to jego jedyne punkty w sezonie 2005/2006, który ukończył na 120. miejscu w klasyfikacji generalnej. W kolejnym sezonie wystąpił tylko dwa razy i w obu przypadkach nie punktował. Na przełomie 2007 i 2008 roku wziął udział w drugiej edycji Tour de Ski. Punkty zdobył tylko w jednym etapie, 2 stycznia 2008 roku w Novym Měscie zajął 25. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Cały cykl Szwed zakończył na 47. miejscu. W sezonie 2007/2008 punktował jeszcze dwa razy (24. miejsce w biegu na 15 km klasykiem i 19. miejsce w sprincie stylem dowolnym w Otepää) i ostatecznie został sklasyfikowany na 112. pozycji.

Sezon 2008/2009 zakończył na 50. pozycji w klasyfikacji generalnej. W 19 startach punktował siedmiokrotnie, przy czym 14 marca 2009 roku w Trondheim po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata – na dystansie 50 km techniką klasyczną był ósmy. Dwa tygodnie wcześniej Richardsson zadebiutował na dużej międzynarodowej imprezie biorąc udział w mistrzostwach świata w Libercu. Zajął tam szóste miejsce w sztafecie, dwudzieste w biegu na 15 km klasykiem, a bieg na 50 km stylem dowolnym ukończył na trzydziestej pozycji. Najważniejszym punktem sezonu 2009/2010 były igrzyska olimpijskie w Vancouver. Wspólnie z Johanem Olssonem, Andersem Södergrenem i Marcusem Hellnerem wywalczył tam złoty medal w sztafecie. Był to pierwszy od 22 lat złoty medal dla Szwecji w tej konkurencji. W swoim najlepszym indywidualnym starcie, biegu na 50 km techniką klasyczną Richardsson był siódmy. W zawodach pucharowych dwukrotnie plasował się w pierwszej dziesiątce: 20 grudnia 2009 roku w Rogli był ósmy w biegu na 30 km klasykiem, a niecały miesiąc później ósmy był także w klasyfikacji końcowej czwartej edycji Tour de Ski. Szwed punktował w sześciu z ośmiu etapów TdS, przy czym 7 stycznia w Toblach wygrał bieg na 10 km klasykiem. Sezon zakończył na siedemnastym miejscu.

Pierwsze pucharowe podium (wygrana w Toblach jest zwycięstwem etapowym) Szwed wywalczył już w pierwszym biegu sezonu 2010/2011 – 20 listopada 2010 roku w Gällivare był trzeci w biegu na 15 km stylem dowolnym. Wyprzedzili go jedynie jego rodak Marcus Hellner oraz Dario Cologna ze Szwajcarii. Następnie zajął trzecie miejsce w Ruka Triple za Rosjaninem Aleksandrem Legkowem i Dario Cologną, stając przy tym na trzecim stopniu podium jednego z etapów. Piątą edycję TdS ukończył na dziewiątym miejscu, punktów nie zdobywając tylko w prologu. W pozostałych startach sezonu jeszcze czterokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, w tym 22 stycznia w Otepää był drugi w biegu na 15 km klasykiem, a 19 lutego na tym samym dystansie w Drammen był najlepszy. W Finale Pucharu Świata był szósty, przy czym zajął trzecie miejsce podczas trzeciego etapu, biegu łączonego na 20 km w Falun. Cały sezon zakończył na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej, ulegając tylko Cologni i Norwegowi Petterowi Northugowi, a w klasyfikacji dystansowej był drugi za Szwajcarem. Na mistrzostwach świata w Oslo w marcu 2011 roku Szwedzi w tym samym składzie co na igrzyskach w Vancouver zdobyli srebrny medal w sztafecie. Podobnie też jak na igrzyskach indywidualnie najlepiej wypadł na dystansie 50 km stylem dowolnym, ponownie zajmując siódme miejsce. Był to najlepszy wynik wśród Szwedów.

W sezonie 2011/2012 wypadł słabiej w porównaniu z poprzednim rokiem. W 24 startach punktował trzynastokrotnie, jednak na podium stanął tylko podczas trzeciego etapu Ruka Triple 2011 – w biegu na 15 km stylem klasycznym był trzeci za Kazachem Aleksiejem Połtoraninem i Norwegiem Eldarem Rønningiem. Fiński cykl Richardsson ukończył na trzynastym miejscu. Wystartował także w szóstym Tour de Ski, jednak wycofał się przed siódmym etapem. W klasyfikacji generalnej sezonu zajął ostatecznie 38. pozycję. Mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2013 roku przyniosły mu kolejny medal. Szwedzka sztafeta w składzie: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner i Calle Halfvarsson wywalczyła kolejny srebrny medal. W startach indywidualnych Richardsson był dziesiąty w biegu na 50 km klasykiem i biegu na 15 km stylem dowolnym, a w biegu łączonym na 30 km był osiemnasty. W zawodach pucharowych jego najlepszym wynikiem było siódme miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym 10 marca 2013 roku w Lahti. Był też między innymi ósmy na dystansie 50 km techniką klasyczną w Oslo, jedenasty w zawodach Finału Pucharu Świata oraz trzynasty w siódmej edycji Tour de Ski. W klasyfikacji generalnej zajął 24. pozycję.

Sezon 2013/2014 Szwed zaczął od zajęcia 28. miejsca w Ruka Triple. Następnie był dziesiąty 7 grudnia 2013 roku w Lillehammer w biegu na 15 km klasykiem, a w styczniu 2014 roku ukończył ósmą edycję TdS na dwudziestym miejscu. W ostatnim pucharowym starcie przed igrzyskami olimpijskimi w Soczi zajął dziewiąte miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym 1 lutego 2014 roku w Toblach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982
Szwedzcy medaliści olimpijscy